Maude puede referirse a:

Maude: Serie de televisión estadounidense emitida entre 1972 y 1978.
Maude: Lenguaje de programación.